Телефонный план нумерации Италии — диапазоны телефонных номеров, выделяемых различным пользователям телефонной сети общего пользования в Италии, специальные номера и другие особенности набора для совершения телефонных вызовов. Все международные номера пользователей данной телефонной сети имеют общее начало +39 - называемый префиксом или телефонным кодом страны.

Международный код: +39
Префикс для совершения международных звонков: 00
Префикс для внутренних звонков: отсутствует
Телефонные номера в Италии имеют различную длину. Так как здесь принят закрытый план нумерации, номер необходимо набирать всегда полностью.

Бывшие форматы номеров

Удаление внутреннего префикса 
В прошлом использовался открытый план нумерации. То есть, можно было не набирать каждый раз код города, если звонишь в пределах одной и той же зоны (такая же система сейчас используется в России, кроме Москвы). Префикс 0 использовался для совершения междугородних звонков (аналог в России — междугородний префикс 8). При вызове из Италии из-за границы этот префикс опускался.

Ситуация изменилась в 1998, с переходным периодом с 19 июня по 31 декабря. Новый план нумерации требовал всегда набирать полный номер вместе с кодом города (такая система называется закрытым планом нумерации). Это изменение активно рекламировалось и называлось "Fissa il prefisso" ("Закрепи код").

Правила набора были таковы:
 Внутри Рима:                     xxxx-xxxx 
 В Рим из другого города Италии:  06 xxxx-xxxx
 В Рим из-за границы:             +39 6 xxxx-xxxx

После изменения новые правила вошли в силу:
 В Рим внутри Италии:  06 xxxx-xxxx
 В Рим из-за границы:  +39 06 xxxx-xxxx

Первоначально планировалось заменить лидирующий 0 на 4 для географических кодов, но этого так никогда и не произошло.

Формат номеров

Географические номера 
Географические коды начинаются на 0. Номера имеют длину от 6 до 11 цифр, хотя они редко бывают короче 9 цифр. Разная длина номеров объясняется разной длиной кодов и собственно абонентского номера. Так, например, в Риме часто встречаются номера длиной в 8 цифр и в 10 цифр:
 06 xxx-xxx
 06 xxxx-xxxx

Коды выдавались по географическому принципу, с севера страны. Так, Турин имеет код 011, Рим — 06, Неаполь — 081.

Мобильные номера 
Мобильные коды начинаются с 3. Номера в основном имеют длину 10 цифр. Тем не менее, ещё можно найти номера длиной в 9 цифр, но они очень редки. Эти номера были выданы самыми первыми

Первые три цифры номера (код) показывали оператора связи. Однако с 2002 года, когда в Италии было введено MNP, по коду можно узнать лишь первоначального оператора.

Специальные службы 
Экстренные и служебные номера начинаются на 1.

В настоящее время используются 4 телефона экстренных служб, однако планируется перевести их все на единый номер 112. Первоначально этот номер использовался для связью с карабинерами, но сейчас этот номер уже используется в некоторых зонах как единая экстренная служба, работающая на нескольких языках.

Полный список экстренных служб:
 112: Карабинеры
 113: Полиция
 115: Пожарная служба
 118: Скорая помощь

Специальные тарифы 
Такие номера начинаются на 8 и включают в себя бесплатные вызовы (они называются зеленые номера, numeri verdi по-итальянски и начинаются с 80...), услуги за раздельную плату (начинаются на 84...) и премиум-услуги (89...).

Другие номера 
Номера, начинающиеся на 4, используются для сервисов оператора (например, голосовая почта и различные информационные сервисы.

Номера, начинающиеся с цифры 5, зарезервированы для VoIP номеров, но используется только несколькими операторами

Номера на 7 используются для коммутируемого доступа в Интернет (70…)

Особые правила набора

Кампионе д'Италия 
Итальянский муниципалитет Кампионе д'Италия — эксклав внутри Швейцарии и потому использует швейцарский план нумерации

Сан-Марино 
Итальянский анклав Сан-Марино имеет собственный телефонный код +378, но может также использоваться итальянский план нумерации для вызова стационарных номеров. Для этих целей Сан-Марино выделен код 0549. Таким образом, можно дозвониться так:
 +378 xxx-xxx
…и так:
 +39 0549 xxx-xxx

Мобильные номера в Сан-Марино иногда выдаются в итальянском плане нумерации

Ватикан 
Ватикану присвоен собственный код +379, но он не используется, так как телефонные номера Ватикана интегрированы в Итальянский план нумерации. Номера имеют вид:
 +39 06 698-xxx-xx
…где +39 — код Италии, а 06 — Рима.

Примечания

Ссылки 
 Национальный ITU-T E.164 план нумерации для кода +39
 Полный список географических кодов Италии

Италия
Связь в Италии
Списки кодов